Азиатско-Тихоокеанский совет (АЗПАК)  ( — региональная политико-экономическая организация.

Создана на Учредительной конференции, проходившей в Сеуле (Южная Корея) 14—16 июня 1966 года, на которой 9 некоммунистических стран выразили общую решимость сохранить свою целостность и суверенитет перед лицом внешних угроз.

Штаб-квартира — в Бангкоке (Таиланд).

Высший орган — сессия министров иностранных дел (с 1973 года не созывалась). В периоды между ежегодными сессиями консультативный и координирующий орган АЗПАК — Постоянный комитет в составе послов стран-участниц под председательством министра иностранных дел той страны, на территории которой намечалось проведение очередной сессии организации.

Первоначально в её состав входили Япония, Австралия, Новая Зеландия, Таиланд, Филиппины, Малайзия, Тайвань, Южная Корея и Южный Вьетнам. В качестве наблюдателя присутствовал Лаос.

США, Япония, Австралия и некоторые другие его члены стремились к превращению АЗПАК в военный блок.

Под воздействием побед национально-освободительного движения в Индокитае и политики разрядки международной напряжённости АЗПАК поразил острый политический кризис. В 1973 году из него вышла Малайзия, в 1975 выбыл рухнувший сайгонский марионеточный режим Нгуен Ван Тхьеу. Ряд стран-членов высказался за роспуск совета или его коренную реорганизацию. Деятельность АЗПАК была практически парализована.

Источник 
 Краткий политический словарь. М. Политиздат. 1989 г.
 Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. Сост. А. А. Щелоков. — М.: ООО «Издательство АСТ», ЗАО «Издательский дом Гелеос», 2003.
 Asian And Pacific Council

Организации по алфавиту
Азиатские международные организации
Международные экономические организации
Тихоокеанские международные организации
Экономика Азии
Индокитай
Политические организации
1966 год в Азии
1966 год в политике